Алексей Леонтьевич Ковалёв (10 мая 1925, Бурлин — 7 сентября 1997, Киев) — советский военнослужащий, гвардии младший сержант, запечатлённый на знаменитом снимке советского фотокорреспондента Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом».

Биография
Родился 10.05.1925 года в посёлке Бурлин Бурлинского района Уральской области Казахской ССР. Русский. Образование среднее.

В 1942 году был призван в Красную Армию. В боях Великой Отечественной войны с декабря 1942 года. Разведчик Ковалёв особенно отличился на завершающем этапе войны, в боях за освобождение Польши и штурме Берлина.

Когда Халдей добрался до Рейхстага, из которого выбили гитлеровцев, флагов там уже было установлено множество. Он спросил, кто первым водрузил флаг над Рейхстагом. Все указали на Алексея Ковалёва, Исмаилова и Леонида Горычева. Затем Халдей достал свой флаг и попросил их помочь забраться на крышу. Найдя удобную точку для съёмки, он отснял две кассеты. Флаг привязывал Ковалёв. Ему помогали старшина разведроты Гвардейской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого Запорожской стрелковой дивизии Абдулхаким Исмаилов из Дагестана (1916—2010) и минчанин Леонид Горычев.

Награды 
 Полный кавалер ордена Славы

Примечания 

Полные кавалеры ордена Славы
Участники штурма Рейхстага